Майтрі:

 Майтрея або Майтрі - єдиний Бодгісаттва, якого шанують всі школи буддизма, і єдиний, якого шанує хінаяна.
 Майтрі - індійська полярна станція в Антарктиці.
 Майтрі - діарітіческій знак тайської писемності.
 Метта або майтрі - любляча доброта, дружелюбність; цінується у всіх трьох головних релігіях Індії.